KBR est un sigle qui peut désigner :
 Koninklijke Bibliotheek/Bibliothèque royale, la Bibliothèque royale de Belgique ;
 KBR (où KBR signifie Kellogg Brown & Root), une entreprise d'ingénierie américaine.

KBR est un code qui peut désigner :
 Koral Blue Airlines, une société aérienne égyptienne, selon le code OACI des sociétés aériennes ;
 , selon le code IATA des aéroports.

KBr est un code qui peut désigner :
 bromure de potassium. un sel largement utilisé comme antispasmodique et sédatif.

Code